A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2014 foi disputada entre 6 de maio até 1 de novembro. Um total de 16 equipes competiram nesta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e segundo-lugares da cada grupo da fase de grupos se classificaram para esta fase.

Calendário 
O calendário para esta fase é o seguinte:

Oitavas-de-final

Partidas de ida

Partidas de volta 

Pohang Steelers venceu por 3–1 no placar agregado avançou a próxima fase

 venceu por 5–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ain venceu por 4–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ittihad venceu por 4–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

3–3 no placar agregado. Western Sydney Wanderers avança a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

4–4 no placar agregado. FC Seoul avança a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

2–2 no placar agregado. Al-Sadd avança a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Al-Hilal venceu por 4–0 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Quartas-de-final

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Hilal venceu por 1–0 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ain venceu por 5–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

0–0 no placar agregado. FC Seoul venceu por 3–0 na disputa por pênaltis e avançou a próxima fase.

2–2 no placar agregado. Western Sydney Wanderers avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Semifinais

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Hilal venceu por 4–2 no placar agregado e avançou a final.

Western Sydney Wanderers venceu por 2–0 no placar agregado e avançou a final.

Final

Partida de ida

Partida de volta

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2014
 Resultados das rodadas de qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2014
 Resultados da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2014

Ligações externas 
 

2014 no futebol
Liga dos Campeões da AFC